Merkenstein steht für:

 Ruine Merkenstein, bei Bad Vöslau in Niederösterreich
 Schloss Merkenstein, in Bad Vöslau in Niederösterreich
 Merkenstein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns